WLO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Waterloo (Australia)
 wlo – codice ISO 639-3 della lingua wolio